Parás steht für:

 Parás (Nuevo León), eine Stadt im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León
 Municipio Parás, eine Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León

Parás oder Paras ist der Familienname folgender Personen:

 José Natividad González Parás (* 1949), Gouverneur des Bundesstaates Nuevo León in Mexiko
 Lalaine Vergara-Paras (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin

Siehe auch:
 Parras